és un historiador i blocaire català. El 2000, va ser campió de Catalunya, en la categoria de atletes veterans d'entre 40 i 44 anys, en els 800 m llisos del Campionat de Catalunya en Pista Coberta. El 2018 va ser l'editor de Somorrostro. Mirades literàries, un recull de textos de diversos autors publicat per l'Ajuntament de Barcelona. El mateix any, va signar el llibre Barcelona. Anatomia històrica de la ciutat, publicat a Viena Edicions.

Referències

Enllaços externs 
 Bereshit: la reconstrucció de Barcelona i altres mons
 Terres d'Edom

Filòlegs barcelonins contemporanis